Drygala ist der Nachname von:

 Jan Drygala, Member des Order of Canada, siehe Liste der Members des Order of Canada/D
 Tim Drygala (* 1963), deutscher Jurist und Professor an der Universität Leipzig